Hopps ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Hopps (1894–1976), Air Vice-Marshal der Royal Air Force 
 Janet Hopps (* 1934), US-amerikanische Tennisspielerin 
 Jimmy Hopps (* 1939), amerikanischer Rhythm & Blues- und Jazzmusiker
 Walter Hopps (1932–2005), amerikanischer Museumsdirektor und Kurator